L'edizione 1996 della Coppa Libertadores vide la vittoria del River Plate.

Fase a gironi 
Ogni gruppo consiste nelle squadre di due nazioni specifiche secondo la seguente suddivisione:
Gruppo 1: Ecuador, Paraguay 
Gruppo 2: Perù, Uruguay
Gruppo 3: Bolivia, Colombia
Gruppo 4: Brasile, Cile
Gruppo 5: Argentina, Venezuela
Alla fase a gruppi non prende parte il , ammesso direttamente agli ottavi di finale in quanto campione in carica.

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Fase ad eliminazione diretta

Ottavi di finale 
Andata: 30 aprile e 2 maggio. Ritorno: 8 maggio e 9 maggio.

Quarti di finale 
Andata: 15 maggio. Ritorno: 22 maggio e 24 maggio.

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1996
1996